Das Mixed der French Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Katarina Srebotnik und Nenad Zimonjić. Sie schafften auch in diesem Jahr den Finaleinzug, mussten sich dort aber den ungesetzten Casey Dellacqua und Scott Lipsky mit 7:6 (8:6), 4:6 und [10:7] geschlagen geben. Sowohl für die Australierin Dellacqua als auch für den US-Amerikaner Lipsky war es der erste Titel bei einem Grand Slam.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
2011